Piet steht für:
 Piet (Programmiersprache), eine esoterische Programmiersprache
 Piet (Name), ein männlicher Vorname

Piet ist der Familienname folgender Personen:
 Fernand Piet (1869–1942), französischer Künstler des Post-Impressionismus
 Matt Piet (* um 1990), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pierre-François-Jacques Piet (1752–1830), französischer Abgeordneter

PIET steht für:
 Pune Institute of Engineering and Technology, vormaliger Name des College of Engineering Pune

Siehe auch:
 Gabber Piet
 Zwarte Piet
 Peet
 Pete
 Peete
 Pit
 Pieth

Abkürzung